Sand kan henvise til:

 Sand – en jordtype
 Sand - i betydningen sandhed.
 Sand (logik)

 steder
 Sand, Akershus – by i Ullensaker kommune i Akershus fylke i Norge
 Sand, Rogaland – administrationscenteret i Suldal kommune i Rogaland fylke i Norge

 andet
 Sand (virksomhed) – dansk modehus